Alexandru Munteanu ist der Name folgender Personen:

* Alexandru Munteanu (Leichtathlet), rumänischer Sprinter
 Alexandru Munteanu (Eishockeyspieler) (* 1987), rumänischer Eishockeyspieler
 Alexandru Munteanu (Fußballspieler) (* 1987), rumänischer Fußballspieler
 Alexandru Munteanu (Musiker) (* 1990), rumänischer Musiker